Die Football League Second Division 1924/25 war die 29. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 30. August 1924 und endete am 2. Mai 1925.

Zweitligameister wurde Leicester City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Manchester United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1925/26 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End und Nottingham Forest die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Crystal Palace und Coventry City, wobei Coventry City fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Crystal Palace in der südlichen Football League Third Division South antreten musste. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1925/26 Third-Division-North-Meister FC Darlington und Third-Division-South-Gewinner Swansea Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1924-25 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1924/25
1924